Adler-Apotheke oder Adlerapotheke ist der Name folgender Apotheken:

 Adler-Apotheke in Aachen, heute Haus Monheim
 Adler-Apotheke (Bayreuth)
 Adler-Apotheke (Berlin-Spandau)
 Adler-Apotheke (Bernau)
 Adler-Apotheke (Böckingen)
 Adler Apotheke (Chemnitz)
 Adler Apotheke (Dortmund)
 Adler Apotheke (Eschwege)
 Adler Apotheke (Essen), heute: Dom-Apotheke Essen
 Adler-Apotheke (Gernrode)
 Adler-Apotheke (Leipzig)
 Adler-Apotheke (Lübeck)
 Adler-Apotheke (Münster), siehe Apothekenwesen im Hochstift Münster#Adler-Apotheke
 Adler-Apotheke (Nordhorn)
 Adler-Apotheke (Schwerte), 1751 begründete Apotheke in Schwerte, heute im denkmalgeschützten Gebäude Hüsingstraße 1
 Adler-Apotheke (Senftenberg)
 Adler-Apotheke (Stolberg)
 Adler-Apotheke (Winterthur)
 Adlerapotheke (Worms)

Siehe auch:
 Adler- und Ratsapotheke